Z10, Z-10 ou Z.10 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 AEG B.III (dénomination du constructeur: Z.10),un avion allemand,
 WZ-10, un hélicoptère d'attaque chinois,
 Z 10 Hans Lody, un destroyer de la Kriegsmarine.

Écriture 
 une catégorie de hiéroglyphes dans la liste totale des hiéroglyphes selon la classification Gardiner.

Informatique 
 IBM System z10, un ordinateur central (mainframe) d'IBM.

Médecine 
 Examen général de routine d'une sous-population définie, d'après la classification internationale des maladies.

Téléphonie 
 BlackBerry Z10, un téléphone intelligent,
 Motorola Motorizr Z10, un téléphone.

Transport 
Automobile 
 BMW Z10, un modèle du constructeur allemand BMW,
 Toyota Soarer Z10 series, première génération de la Toyota Soarer ;
 Zastava Z10, un modèle du constructeur serbe Zastava.

Transport en commun
 Autobus Floirat-Mulhouse Z10 produit par la Société d'Automobiles et Carrosseries d'Annonay (appartenant au groupe Floirat).

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres
 ZX